Гамбарини () — итальянская фамилия. Известные носители:

 Гамбарини, Джузеппе (1680—1725) — итальянский живописец.
 Гамбарини, Роберта (род. 1972) — итальянская джазовая певица.
 Гамбарини, Элизабетта де (1731—1765) — английская певица итальянского происхождения.